Természetvédelmi Információs Rendszer
 Transports Internationaux Routier
 T.I.R. olasz-magyar televíziós filmsorozat